Jacques Grand'Maison ( - ) est un sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois.
Le barrage de Grand'Maison est un barrage français situé sur la commune de Vaujany, en Isère.
Le lac de Grand Maison est une retenue d'eau artificielle créée par ce barrage.